District de Bhojpur peut désigner :

En Inde :
 le district de Bhojpur, un des 38 districts de l'État du Bihar, situé dans la division de Patna, et dont la ville d'Arrah constitue le chef-lieu ;

au Népal :
 le district de Bhojpur, un des 75 districts du pays, rattaché à la zone de Koshi et à la région de développement Est, et dont la ville de Bhojpur constitue le chef-lieu.